Кер () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Люр-Нор. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70432.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к востоку от Парижа, в 65 км северо-восточнее Безансона, в 24 км к северо-востоку от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 353 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 242 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 175 были экономически активными, 67 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 67,7 %). Из 175 активных жителей работали 153 человека (86 мужчин и 67 женщин), безработных было 22 (13 мужчин и 9 женщин). Среди 67 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Кер (XVII век). Исторический памятник с 1976 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона